It’s Over Now ist der Titel folgender Lieder:
 It’s Over Now, Lied von Luther Vandross (Jahr 1985)
 It’s Over Now, Lied von Cause and Effect (Jahr 1994)
 It’s Over Now, Lied von Deborah Cox (Jahr 1999)
 It’s Over Now, Lied von 112 (Band) (Jahr 2000)
 It’s Over Now, Lied von Jeanette Biedermann (Jahr 2003)